Taita kan avse:

Taita-Taveta (distrikt) –  ett distrikt i Kenya
Taita (folk) –  en etnisk grupp i Kenya
Taita (språk) – deras språk
Taita (Nya Zeeland) –  en ort på Nya Zeeland 
Taita-klipporna – en bergskedja i Kenya